Тесса Вулларт (; ) — бельгийская футболистка, нападающая клуба «Андерлехт» и женской сборной Бельгии.

Карьера

Клубная карьера 
Первой командой в карьере Вулларт был бельгийский «Зюлте Варегем», за который она выступала в Первом дивизионе Бельгии с 2008 по 2012 год. В сезоне 2012/2013, когда была создана новая лига, объединившая клубы Бельгии и Нидерландов, под названием БеНе-лига, Вулларт перешла в брюссельский «Андерлехт», с которым выиграла Кубок Бельгии. Проведя в этой команде один год, она подписала контракт с льежским «Стандардом», забив 16 голов в чемпионате в сезоне 2013/2014 и вновь став обладательницей Кубка Бельгии. Во время своего второго сезона (2014/2015) за «Стандард» она стала лучшим бомбардиром БеНе-лиги с 18 забитыми голами, внеся тем самым значительный вклад в завоевании своей командой чемпионского титула.

В мае 2015 года Тесса Вулларт перешла в немецкий клуб «Вольфсбург», за который провела следующие три года. В 2018 году бельгийская нападающая стала игроком английского «Манчестер Сити».

Карьера в сборной 
Вулларт представляла Бельгию на чемпионате Европы среди девушек до 19 лет 2011 года и в том же году дебютировала за главную национальную сборную. Всего за несколько лет она стала лучшим бомбардиром Бельгии: в ноябре 2015 года она догнала по этому показателю капитана команды Алину Зелер и обогнала её в марте следующего года.

Голы за сборную

Достижения

Клубные 
Андерлехт
 Обладательница Кубка Бельгии: 2013
Стандард льеж
 Победительница БеНе-лиги: 2014/15
 Обладательница Кубка Бельгии: 2014
Вольфсбург
 Обладательница Кубка Германии: 2015/16, 2016/17, 2017/18
 Чемпионка Германии: 2016/17
Манчестер Сити
 Обладательница Кубка английской лиги: Winner 2018/19

Индивидуальные 
 Лучший бомбардир БеНе-лиги: 2014/15
 Футболист года в Бельгии: 2016, 2018, 2019

Примечания

Ссылки 
 
 Belgium national profile at KBVB / URBSFA
 Player German domestic football stats at DFB
 

Футболистки Бельгии
Игроки женской сборной Бельгии по футболу
Игроки ЖФК «Зюлте Варегем»
Игроки ЖФК «Андерлехт»
Игроки ЖФК «Стандард» Льеж
Игроки ЖФК «Вольфсбург»
Игроки ЖФК «Манчестер Сити»